Ludorff ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ludorff (1848–1915), deutscher Architekt und Denkmalpfleger
 Gury Schneider-Ludorff (* 1965), seit 2005 Professorin an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau, seit 2008 Präsidentin des Evangelischen Bundes